

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Elsie, önkormányzat nélküli település Kentucky államban
 Elsie, falu Michigan államban
 Elsie, falu Nebraska államban
 Elsie, önkormányzat nélküli település Oregon államban

Zene 
 Elsie, The Horrible Crowes-album